Parâkramabâhu est le nom de plusieurs souverains de la Dynastie Siri Sanga Bo régnant sur l'île de Ceylan (aujourd'hui Sri Lanka).

Étymologie 
Le mot Parâkramabâhu est un mot d'origine pali, propre au bouddhisme Theravāda pratiqué au Sri Lanka, et dont l'écriture est en Devanagari. La transcription en alphabet latin donne différents résultats, selon le mot est transcrit traditionnellement ou en ISO 15919.

Le nom peut ainsi se décomposé en 2 parties, Parâkrama et Bâhu :
 Le mot Parâkrama peut s'écrire Parakrama, Parâkrama, Parãkrama ou Parâkkama, Parãkkama, Parakkama.
 Le mot Bâhu peut s'écrire Bãhu, Bâhu ou Bahu.

Royaume de Polonnaruwa 
 1153-1186: Parâkkamabâhu

Royaume de Dambadeniya 
 1236-1270: Parâkkamabâhu II (s'installe à Dambadeniya)
 1287-1293: Parâkkamabâhu III (retourne à Polonnaruva)
 1302-1326: Parâkkamabâhu IV

Royaume de Gampola 
Dynastie parallèle installée à Gampola.
 1344-1359: Parâkkamabâhu V
 1409-1412: Parakrama Bahu Epa

Royaume de Kotte 
 1410-1467: Parakramabâhu VI (monte sur le trône à l'aide de l'amiral chinois Zheng He)
 1478-1484: Parâkkamabâhu VII
 1484-1508: Parâkkamabâhu VIII
 1508-1528: Dharma Parakramabahu IX

Références 

Homonymie dynastique
Roi du Sri Lanka